Bathurst kan avse:

Platser 
I Australien
 Bathurst, New South Wales, Australien och följande saker är associerade med staden
 Bathurst Regional Council
 Electoral district of Bathurst
 Bathurst 1000, motorsportbana
 Lake Bathurst i New South Wales
 Bathurst Harbour i Tasmanien
 Bathurst Island (Northern Territory)
 Bathurst Lighthouse på Rottnest Island
 
I Kanada
 Bathurst, New Brunswick
 Bathurst Inlet, ort i Nunavut
 Bathurst Inlet, Nunavut, en ort
 Bathurst Island (Nunavut), en ö i Qikiqtaalukregionen, Nunavut
 Bathurst Street, i Toronto
 Bathurst Manor, en stadsdel i Toronto
 Bathurst (TTC), en tunnelbanestation i Toronto

Övriga platser
 Bathurst, Östra Kapprovinsen, Sydafrika
 Banjul, Gambia, stad 1816-1973 känd som Bathurst

Personer
 Earl Bathurst

 Alan Bathurst (född 1968), poet
 Allen Bathurst, 1:e earl Bathurst (1684-1775)
 Benjamin Bathurst (olika betydelser)
 Charles Bathurst (1754-1831), brittisk politiker
 Henry Bathurst, 2:e earl Bathurst (1714-1794)
 Henry Bathurst, 3:e earl Bathurst (1762-1834)
 Ralph Bathurst (1620-1704), engelsk teolog